Johann Friedrich Olearius kan syfta på:

* Johann Friedrich Olearius (1661–1689), tysk teolog
 Johann Friedrich Olearius (1679–1726), tysk rättslärd
 Johann Friedrich Olearius (1697–1750), tysk teolog